JCC – codice aeroportuale IATA dell'eliporto China Basin (San Francisco)
JCC – abbreviazione di Al Jazeera Children's Channel